Résultats détaillés de l'édition 1991 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 24 juin au .

Faits marquants 
Les deux tournois en simple de l'édition 1991 sont dominés par les Allemands. En effet, la finale homme oppose pour la première fois deux joueurs allemands. Triomphant de son compatriote Boris Becker, ancien triple vainqueur (1985, 1986, 1989), Michael Stich remporte l'unique titre de sa carrière en Grand Chelem.

En dépit de la perte de sa première place au classement WTA, Steffi Graf parvient à reconquérir son titre perdu l'année précédente. Pour sa troisième finale victorieuse à Wimbledon, elle vient à bout en trois sets de l'Argentine Gabriela Sabatini (qui a pourtant servi à deux reprises pour le match au dernier set).
À noter, le forfait de la Yougoslave et numéro un mondiale Monica Seles avant le début du tournoi

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1991 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA
  Site de l'ATP

Navigation 

1991
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1991
Tennis en juin 1991
Tennis en juillet 1991